Stuttgart-Obertürkheim – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Obertürkheim – stacja kolejowa w Stuttagrcie